Riviera ima više značenja:
 Riviera, Bergamo
 Riviera, Cuneo
 Riviera, Reggio Emilia
 Riviera, Varese